Мельник Михайло Григорович — український волейбольний суддя, президент Федерації волейболу України.
 Мельник Михайло Григорович (1889—1944) — український громадський і військовий діяч.
 Мельник Михайло Григорович (1915—1969) — радянський футболіст, нападник, учасник так званого «Матчу смерті».